Фінал кубка Іспанії 1933 року відбувся на стадіоні «Монжуїк» у Барселоні 25 червня. У грі взяли участь «Атлетік» (Більбао) і «Мадрид».

Посилання 
 Кубок Іспанії з футболу 1933 на RSSSF

Фінали кубка Іспанії з футболу
1933 у футболі
Матчі ФК «Реал Мадрид»
Події 25 червня
Червень 1933